Jánosfalva, Gyanafalva régi neve, Ausztria
Jánosfalva, Csáfordjánosfa régi neve, Győr-Moson-Sopron megye
Jánosfalva, 1851-től Ramocsaháza része, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Jánosfalva, Jánosújfalu (szk. Janova Ves) régi neve, Nagykolos része, Szlovákia
Jánosfalva, Csáktornya (hor. Čakovec) része, Horvátország
Homoródjánosfalva (rom. Ioneşti), Románia, Brassó megye
Szepesjánosfalva (szlovákul: Jánovce) Szlovákia, Eperjesi kerület